Иркутский округ

 Иркутский округ — в составе Иркутской губернии
 Иркутский округ — в составе Сибирского края РСФСР